Gigli est le nom italien pour les lys et peut faire référence à :

Patronymes 
 Aldo Gigli (né en 1944), artiste belge ;
 Angelo Gigli (né en 1983), joueur italien de basket-ball ;
 Beniamino Gigli (1890-1957), ténor italien ;
 Elena Gigli (née en 1985), joueuse de water-polo italienne ;
 Girolamo Gigli (1660–1722), dramaturge italien ;
 Giovanni Cobolli Gigli (né en 1945), homme d'affaires italien ;
 Giulio Cesare Gigli (1724/1725-1794), luthier ;
 Leonardo Gigli (1863-1908), chirurgien et gynécologue italien, connu pour l'opération de Gigli ;
 Nicola Gigli (né en 1979), mathématicien italien ;
 Romeo Gigli (né en 1949), styliste italien ;

  (né en 1994), joueur de football néerlandais.

Arts 
 Gigli, titre original du film Amours troubles de Martin Brest, sorti en 2003.
 La Salle des Lys (Sala dei Gigli) fait partie du Palazzo Vecchio à Florence.

Divers 
 (10371) Gigli, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Scie Gigli, scie à ruban manuelle flexible utilisée par les chirurgiens pour couper l'os.

Homonymie de patronyme italien